«Nina» — четвертий альбом хорватської співачки Ніни Бадрич. Виданий 2000 року.

Список композицій 

 «Ako kažeš da me ne voliš»
 «Ostavljam ti sve»
 «Sva tebi pripadam»
 «Nek ti bude kao meni»
 «Slobodna»
 «Vječita ljubav»
 «Igraj se»
 «Budi mi blizu»
 «Zbog tebe živim»
 «Lately I'm missing you»
 «Ostavljam ti sve»
 «Ako kažeš da me ne voliš»

Посилання 
 Альбом на сайті Diskografija.com 

Альбоми Ніни Бадрич